Brest, també Biérastse, Biarestse (bielorús: Брэст, també Бе́расце, Бярэ́сце; rus: Берестье, Бересть, Брест, transcrit: Bieriestie, Bieriest, Briest; polonès: Brześć; ucraïnès: Берестя, Бересть, transcrit: Berèstia, Berest; jiddisch: בּריסק; hebreu: ברסט ליטובסק;), històricament Brest-Litousk o Brest-Litovsk, també Brest sobre el Buh (bielorús: Брэст-Літоўск, Брэст-над-Бугам, transcrit: Brest-Litousk, Brest-nad-Búham; polonès: Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem; ucraïnès: Брест-Литовськ, transcrit: Brest-Lytovsk; rus: Брест-Литовск, transcrit: Brest-Litovsk), és una ciutat de Bielorússia a la frontera amb Polònia, famosa per haver-se signat allí, durant la Primera guerra mundial, el Tractat de Brest-Litovsk entre les Potències Centrals i Rússia. El 2004, tenia una població de 298.300 habitants.

La ciutat és un port fluvial; està emplaçada a la riba de Buh Occidental (bielorús: Захо́дні Буг, Zakhodni Buh; ucraïnès: За́хідний Буг o Буг, Zàkhidnyi Buh o Buh; polonès: Bug), i també és banyada pel Múhaviets (Му́хавец, també Бе́лы Му́хавец, Biely Múkhaviets, Múhaviets blanc), que conflueix al Buh Occidental aquí. A l'altra banda del riu hi ha la petita ciutat polonesa de Terespol.

No s'ha de confondre amb la ciutat homònima de la Bretanya, a l'estat francès.

Vegeu també 
 Aaron ben Meir de Brest

Ciutats de Bielorússia
Col·lectivitats condecorades amb l'Orde de Lenin